Ченду 2016 — четвертий турнір серії гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015—2016 років, що проходив у Ченду з 1 по 15 липня 2016 року.

Загальна інформація 
 Категорія: 11-а (середній рейтинг: 2511,2).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 1 липня
 Ігрові дні: 2-5, 7-10 , 12-14 липня
 Вихідні дні: 6, 11 липня
 Закриття турніру: 14 липня
 
Час початку партій (київський) — 9.30 год., останній тур  — 7.00 год.

Контроль часу 
 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з 1-го ходу.

Учасниці 

жирним  — місце в рейтингу станом на липень 2016 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2015/2016 років

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 
 Онлайн партій турніру на chessbomb 
 Онлайн партій турніру на chessdom 
 Регламент Гран-прі ФІДЕ серед жінок 2015—2016 
  Гран-прі Ченду 2016 на сайті chesspro.ru 

Шахові турніри 2016
Спорт у Китаї
Липень 2016